Флаг Менделе́ева — официальный символ городского поселения Менделеево Солнечногорского муниципального района Московской области России.

Флаг утверждён 6 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 3711.

Флаг муниципального образования «Городское поселение Менделеево» составлен на основании герба городского поселения Менделеево по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба городского поселения Менделеево в красном, бело, зелёном, синем и жёлтом цветах».

Обоснование символики 

Современное городское поселение Менделеево образовалось во многом благодаря размещённому здесь ВНИИФТРИ — Всесоюзному Научно-исследовательскому институту физико-технических и радиотехнических измерений.

Великий учёный Дмитрий Иванович Менделеев, в честь которого названо городское поселение, говорил: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять». С развитием промышленности, в СССР возникла потребность в измерительной технике высшего класса. Для решения этой проблемы в 1950-х годах был построен институт, ведущий работы в области мер и измерительных приборов. При институте в 1948 году был образован посёлок, ставший центром ныне существующего городского поселения. Изображение на флаге песочных часов — традиционного символа вечного движения, мирового порядка и равновесия, аллегорически отражает огромную роль научно-исследовательского института в развитии науки — метрологии, стандартизации мер и весов и создании приборов, позволяющих вести точнейшие работы в различных областях хозяйства страны.

У нижнего края флага (его основания) помещены фигуры из утверждённого в 1989 году герба села Льялово, ныне входящего в состав городского поселения. Это подчёркивает богатую историю земель, составляющих современное поселение, их природное разнообразие. Изображение каменного топора символически говорит о раскопках неолитических стоянок вблизи села, давших название Льяловской культуре.

Волны символизируют реку Клязьму, протекающую по территории поселения. Использование зелёного цвета — символа природы, здоровья и молодости, и белого цвета (серебра) — символа чистоты, совершенства мира и взаимопонимания дополняют природную символику флага.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Красным цветом — символом труда, силы, мужества, — отражаются события 1941 года, когда на рубежах обороны Москвы, проходивших здесь, были остановлены немецко-фашистские войска.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Примечания